Sarkel steht für:

 Sarkel (Festung), eine chasarische mit byzantinischer Unterstützung um 830 gebaute Festung an der Kamyschinka-Ilowlja-Portage, deren Ruinen 1955 im Zimljansker Stausee versanken
 ein Kofferwort für die Beziehungen der französischen und deutschen Regierungen, siehe Merkozy